Dysdera — род аранеоморфных пауков из семейства Dysderidae.
Встречаются повсеместно. Укус одного из этих пауков может быть болезненным. После него может остаться зудящая, опухшая или красная шишка, но яд от укуса не опасен для человека.

Описание 
Мелкие пауки. Взрослые особи имеют красновато-коричневое тело и ноги и могут вырастать до 2 сантиметров в длину. Самки обычно крупнее — от 1,1 до 1,5 сантиметра, а самцы — менее от 1 сантиметра. Их шесть глаз расположены близко друг к другу в овальной форме, и у них восемь красноватых ног, вторая пара направлена назад.
Dysdera можно отличить от других родов по расстоянию между задними боковыми и срединными глазами (PLE и PME), которое менее половины их диаметра, трём или четырём хелицеральным зубцам в одном ряду, пунктировидной (сильно редуцированной) фовее и бедру I, по крайней мере, вдвое длиннее тазика I. Бульбус цилиндрический, с широким задним апофизом и дистальным псемболусом. Эндогин состоит из переднего дивертикула с дорсальной и вентральной дугами, поперечного рецептакла и заднего дивертикула с поперечной перемычкой.

Палеонтология 
Из миоцена Китая описан ископаемый вид †Dysdera dilatata Zhang et al. 1994 (Shanwang, уезд Линьцюй, провинция Шаньдун, Shanwang Formation, Shanwang Fossil Protection Post coll.)

Классификация 
К январю 2023 года известно около 300 видов.

Исследование, опубликованное в 2021 году, использовало интегративный подход, сочетающий морфологические и молекулярные данные, для описания 8 новых для науки видов, а также повторного описания и синонимизации некоторых существующих видов.

 Dysdera aberrans Gasparo, 2010 — Италия
 Dysdera achaemenes Zamani et al., 2023
 Dysdera aciculata Simon, 1882
 Dysdera aculeata Kroneberg, 1875
 Dysdera adriatica Kulczynski, 1897
 Dysdera affinis Ferrández, 1996 — Испания
 Dysdera afghana Denis, 1958
 Dysdera akpinarae Varol, 2016
 Dysdera alegranzaensis Wunderlich, 1992
 Dysdera alentejana Ferrández, 1996
 Dysdera ambulotenta Ribera, Ferrández & Blasco, 1985
 Dysdera anatoliae Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera ancora Grasshoff, 1959 — Италия
 Dysdera andamanae Arnedo & Ribera, 1997
 Dysdera andreini Caporiacco, 1928 — Италия
 Dysdera aneris Macías-Hernández & Arnedo, 2010
 Dysdera anonyma Ferrández, 1984 — Испания
 Dysdera apenninica Alicata, 1964 — Италия
 Dysdera apenninica aprutiana Alicata, 1964
 Dysdera arabiafelix Gasparo & van Harten, 2006
 Dysdera arabica Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera arabisenen Arnedo & Ribera, 1997
 Dysdera argaeica Nosek, 1905
 Dysdera arganoi Gasparo, 2004 — Италия
 Dysdera armenica Charitonov, 1956
 Dysdera arnedoi Lissner, 2017 — Испания
 Dysdera arnoldii Charitonov, 1956
 Dysdera asiatica Nosek, 1905
 Dysdera atlantea Denis, 1954
 Dysdera atlantica Simon, 1909
 Dysdera aurgitana Ferrández, 1996 — Испания
 Dysdera azerbajdzhanica Charitonov, 1956 — Кавказ (Россия, Грузия, Азербайджан)
 Dysdera baetica Ferrández, 1984 — Испания
 Dysdera bakhtiari Zamani et al., 2023
 Dysdera balearica , 1873 — Испания
 Dysdera bandamae Schmidt, 1973
 Dysdera baratellii Pesarini, 2001 — Италия
 Dysdera beieri Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera bellimundi Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera bernardi Denis, 1966
 Dysdera bicolor Taczanowski, 1874
 Dysdera bicornis Fage, 1931 — Испания
 Dysdera bidentata Dunin, 1990
 Dysdera bogatschevi Dunin, 1990
 Dysdera borealicaucasica Dunin, 1991 — Россия (Кавказ)
 Dysdera bottazziae Caporiacco, 1951 — Италия
 Dysdera breviseta Wunderlich, 1992
 Dysdera brevispina Wunderlich, 1992
 Dysdera brignoliana Gasparo, 2000
 Dysdera brignolii Dunin, 1989 — Туркменистан
 Dysdera caeca Ribera, 1993
 Dysdera calderensis Wunderlich, 1987
 Dysdera castillonensis Ferrández, 1996 — Испания
 Dysdera catalonica Řezáč, 2018 — Испания
 Dysdera cechica Řezáč, 2018
 Dysdera centroitalica Gasparo, 1997 — Италия
 Dysdera cephalonica Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera cetophonorum (Crespo & Arnedo, 2021)
 Dysdera charitonowi Mcheidze, 1979
 Dysdera chioensis Wunderlich, 1992
 Dysdera circularis Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera citauca  (Crespo & Arnedo, 2021)
 Dysdera coiffaiti Denis, 1962
 Dysdera collucata Dunin, 1991
 Dysdera concinna L. Koch, 1878
 Dysdera corfuensis Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera cornipes Karsch, 1881
 Dysdera cribellata Simon, 1883
 Dysdera cribrata Simon, 1882 — Италия, Франция
 Dysdera cristata Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera crocata C. L. Koch, 1838
 Dysdera crocata mutica Simon, 1910
 Dysdera crocata parvula Simon, 1910
 Dysdera crocolita Simon, 1910
 Dysdera curviseta Wunderlich, 1987
 Dysdera cylindrica O. P.-Cambridge, 1885
 Dysdera daghestanica Dunin, 1991 — Россия (Кавказ)
 Dysdera damavandica Zamani et al., 2023
 Dysdera dentichelis Simon, 1882
 Dysdera deserticola Simon, 1910
 Dysdera dissimilis  Crespo & Arnedo, 2021
 Dysdera diversa Blackwall, 1862
 Dysdera dolanskyi Řezáč, 2018 — Испания
 Dysdera drescoi Ribera, 1983
 Dysdera dubrovninnii Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera dunini Deeleman-Reinhold, 1988 — Греция, Турция, Украина, Кавказ (Россия, Грузия, Азербайджан)
 Dysdera dushengi Lin et al., 2020
 Dysdera dysderoides (Caporiacco, 1947)
 Dysdera edumifera Ferrández, 1983 — Испания
 Dysdera enghoffi Arnedo, Oromí & Ribera, 1997
 Dysdera enguriensis Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)
 Dysdera erythrina fervida Simon, 1882
 Dysdera erythrina lantosquensis Simon, 1882
 Dysdera erythrina provincialis Simon, 1882
 Dysdera espanoli Ribera & Ferrández, 1986 — Испания
 Dysdera esquiveli Ribera & Blasco, 1986
 Dysdera exigua Crespo & Arnedo, 2021
 Dysdera fabrorum Řezáč, 2018 — Испания
 Dysdera falciformis Barrientos & Ferrández, 1982 — Испания
 Dysdera fedtschenkoi Dunin, 1992
 Dysdera ferghanica Dunin, 1985
 Dysdera festai Caporiacco, 1929
 Dysdera flagellata Grasshoff, 1959 — Италия
 Dysdera flagellifera Caporiacco, 1947 — Италия
 Dysdera flagellifera aeoliensis Alicata, 1973
 Dysdera flavitarsis Simon, 1882 — Испания
 Dysdera fragaria Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera furcata Varol & Danışman, 2018 
 Dysdera fuscipes Simon, 1882 — Испания, Франция
 Dysdera fustigans Alicata, 1966 — Италия
 Dysdera galinae Dimitrov, 2018
 Dysdera gamarrae Ferrández, 1984 — Испания
 Dysdera garrafensis Řezáč, 2018 — Испания
 Dysdera gemina Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera genoensis Zamani et al., 2023
 Dysdera ghilarovi Dunin, 1987
 Dysdera gibbifera Wunderlich, 1992
 Dysdera gigas Roewer, 1928
 Dysdera gmelini Dunin, 1991
 Dysdera gollumi Ribera & Arnedo, 1994
 Dysdera gomerensis Strand, 1911
 Dysdera graia Řezáč, 2018
 Dysdera granulata Kulczynski, 1897 — Италия, Балканы
 Dysdera gruberi Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera guayota Arnedo & Ribera, 1999
 Dysdera halkidikii Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera hamifera Simon, 1910
 Dysdera hamifera macellina Simon, 1910
 Dysdera hattusas Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera helenae Ferrández, 1996 — Испания
 Dysdera hernandezi Arnedo & Ribera, 1999
 Dysdera hiemalis Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera hirguan Arnedo, Oromí & Ribera, 1997
 Dysdera hirsti Denis, 1945
 Dysdera hormuzensis Zamani et al., 2023
 Dysdera hungarica Kulczynski, 1897
 Dysdera hungarica atra Mcheidze, 1979
 Dysdera hungarica subalpina Dunin, 1992 — Россия (Кавказ)
 Dysdera iguanensis Wunderlich, 1987
 Dysdera imeretiensis Mcheidze, 1979
 Dysdera incertissima Denis, 1961
 Dysdera incognita Dunin, 1991 — Россия (Европ.ч., Кавказ)
 Dysdera inermis Ferrández, 1984 — Испания
 Dysdera inopinata Dunin, 1991
 Dysdera insulana Simon, 1883
 Dysdera iranica Zamani et al., 2023
 Dysdera isambertoi Crespo & Cardoso, 2021
 Dysdera isfahanica Zamani et al., 2023
 Dysdera jana Gasparo & Arnedo, 2009 — Италия
 Dysdera karabachica Dunin, 1990
 Dysdera kati Komnenov & Chatzaki, 2016
 Dysdera kollari Doblika, 1853 — Италия, Балканы, Греция
 Dysdera krisis Komnenov & Chatzaki, 2016
 Dysdera kronebergi Dunin, 1992
 Dysdera kropfi Řezáč, 2018
 Dysdera kugitangica Dunin, 1992 — Туркменистан
 Dysdera kulczynskii Simon, 1914 — Италия, Франция
 Dysdera kusnetsovi Dunin, 1989 — Туркменистан
 Dysdera labradaensis Wunderlich, 1992
 Dysdera lagrecai Alicata, 1964 — Италия
 Dysdera lancerotensis Simon, 1907
 Dysdera lata Reuss, 1834
 Dysdera laterispina Pesarini, 2001
 Dysdera leprieuri Simon, 1882
 Dysdera levipes Wunderlich, 1987
 Dysdera ligustica Gasparo, 1997 — Италия
 Dysdera limitanea Dunin, 1985 — Туркменистан
 Dysdera limnos Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera liostetha Simon, 1907
 Dysdera littoralis Denis, 1962
 Dysdera longa Wunderlich, 1992
 Dysdera longibulbis Denis, 1962
 Dysdera longimandibularis Nosek, 1905
 Dysdera longirostris Doblika, 1853
 Dysdera lubrica Simon, 1907
 Dysdera lucidipes Simon, 1882
 Dysdera lucidipes melillensis Simon, 1910
 Dysdera lusitanica Kulczynski, 1915 — Испания
 Dysdera machadoi Ferrández, 1996 — Испания
 Dysdera macra Simon, 1883
 Dysdera madai Arnedo, 2007
 Dysdera mahan Macías-Hernández & Arnedo, 2010
 Dysdera maronita Gasparo, 2003
 Dysdera martensi Dunin, 1991 — Грузия, Россия (Кавказ)
 Dysdera mauritanica Simon, 1909
 Dysdera mauritanica aurantiaca Simon, 1909
 Dysdera maurusia Thorell, 1873
 Dysdera mazeruni Zamani et al., 2023
 Dysdera mazini Dunin, 1991
 Dysdera medes Zamani et al., 2023
 Dysdera meschetiensis Mcheidze, 1979
 Dysdera microdonta Gasparo, 2014 — Италия, Австрия
 Dysdera mikhailovi Fomichev & Marusik, 2021
 Dysdera minairo Řezáč, 2018 — Испания
 Dysdera minuta Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera minutissima Wunderlich, 1992
 Dysdera mixta Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera montanetensis Wunderlich, 1992
 Dysdera monterossoi Alicata, 1964 — Италия
 Dysdera moravica Řezáč, 2014
 Dysdera mucronata Simon, 1910 — Испания, Марокко
 Dysdera murphiorum Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera nakhchivanica Beydizade, Shafaie & Guseinov, 2018
 Dysdera nenilini Dunin, 1989 — Туркменистан
 Dysdera neocretica Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera nesiotes Simon, 1907
 Dysdera nicaeensis Thorell, 1873 — Италия, Франция
 Dysdera ninnii Canestrini, 1868
 Dysdera nomada Simon, 1910
 Dysdera nubila Simon, 1882 — Италия, Франция
 Dysdera orahan Arnedo, Oromí & Ribera, 1997
 Dysdera ortunoi Ferrández, 1996 — Испания
 Dysdera osellai Alicata, 1973 — Италия
 Dysdera paganettii Deeleman-Reinhold, 1988 — Италия
 Dysdera pamirica Dunin, 1992
 Dysdera pandazisi Hadjissarantos, 1940
 Dysdera paucispinosa Wunderlich, 1992
 Dysdera pavani Caporiacco, 1941 — Италия
 Dysdera pectinata Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera persica Zamani et al., 2023
 Dysdera pharaonis Simon, 1907
 Dysdera pococki Dunin, 1985 — Туркменистан
 Dysdera pominii Caporiacco, 1947
 Dysdera portisancti Wunderlich, 1995
 Dysdera portsensis Řezáč, 2018 — Испания
 Dysdera pradesensis Řezáč, 2018 — Испания
 Dysdera praepostera Denis, 1961
 Dysdera precaria (Crespo, 2021) — Испания
 Dysdera presai Ferrández, 1984 — Испания
 Dysdera pretneri Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera pristiphora Pesarini, 2001 — Италия
 Dysdera punctata C. L. Koch, 1838
 Dysdera punctocretica Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera pyrenaica Řezáč, 2018 — Испания
 Dysdera quindecima Řezáč, 2018 — Испания
 Dysdera raddei Dunin, 1990
 Dysdera ramblae Arnedo, Oromí & Ribera, 1997
 Dysdera ratonensis Wunderlich, 1992
 Dysdera ravida Simon, 1909
 Dysdera recondita (Crespo & Arnedo, 2021)
 Dysdera richteri Charitonov, 1956
 Dysdera roemeri Strand, 1906
 Dysdera romana Gasparo & Di Franco, 2008 — Италия
 Dysdera romantica Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera rostrata Denis, 1961
 Dysdera rubus Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera rudis Simon, 1882
 Dysdera rugichelis Simon, 1907
 Dysdera rullii Pesarini, 2001 — Италия
 Dysdera sagartia Zamani et al., 2023
 Dysdera sanborondon Arnedo, Oromí & Ribera, 2000
 Dysdera sandrae (Crespo, 2021)
 Dysdera satunini Dunin, 1990
 Dysdera scabricula Simon, 1882 — Испания
 Dysdera sciakyi Pesarini, 2001
 Dysdera seclusa Denis, 1961
 Dysdera sefrensis Simon, 1910
 Dysdera septima Řezáč, 2018 — Испания
 Dysdera shardana Opatova & Arnedo, 2009 — Италия
 Dysdera sibyllina Arnedo, 2007
 Dysdera sibyllinica Kritscher, 1956 — Италия
 Dysdera silana Alicata, 1965 — Италия
 Dysdera silvatica Schmidt, 1981
 Dysdera simbeque Macías-Hernández & Arnedo, 2010
 Dysdera simoni Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera snassenica Simon, 1910
 Dysdera snassenica collina Simon, 1910
 Dysdera soleata Karsch, 1881
 Dysdera solers Walckenaer, 1837
 Dysdera spasskyi Charitonov, 1956
 Dysdera spinicrus Simon, 1882
 Dysdera spinidorsa Wunderlich, 1992
 Dysdera stahlavskyi Řezáč, 2018
 Dysdera subcylindrica Charitonov, 1956
 Dysdera subnubila Simon, 1907 — Италия, Тунис, Египет
 Dysdera subsquarrosa Simon, 1914 — Италия, Франция
 Dysdera sultani Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera sutoria Denis, 1945
 Dysdera tapuria Zamani et al., 2023
 Dysdera tartarica Kroneberg, 1875
 Dysdera tbilisiensis Mcheidze, 1979
 Dysdera teixeirai Crespo & Cardoso, 2021
 Dysdera tenuistyla Denis, 1961
 Dysdera tezcani Varol & Akpınar, 2016
 Dysdera tilosensis Wunderlich, 1992
 Dysdera titanica (Crespo & Arnedo, 2021)
 Dysdera topcui Gasparo, 2008
 Dysdera tredecima Řezáč, 2018 — Испания
 Dysdera turcica Varol, 2016
 Dysdera tystshenkoi Dunin, 1989 — Туркменистан
 Dysdera ukrainensis Charitonov, 1956 — Грузия, Россия, Украина
 Dysdera undecima Řezáč, 2018 — Испания
 Dysdera unguimmanis Ribera, Ferrández & Blasco, 1985
 Dysdera valentina Ribera, 2004 — Испания
 Dysdera vandeli Denis, 1962
 Dysdera veigai Ferrández, 1984 — Испания
 Dysdera ventricosa Grasshoff, 1959 — Италия
 Dysdera verkana Zamani et al., 2023
 Dysdera vermicularis Berland, 1936
 Dysdera verneaui Simon, 1883
 Dysdera vesiculifera Simon, 1882
 Dysdera vignai Gasparo, 2003
 Dysdera vivesi Ribera & Ferrández, 1986 — Испания
 Dysdera volcania Ribera, Ferrández & Blasco, 1985
 Dysdera werneri Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera westringi O. P.-Cambridge, 1872
 Dysdera xerxesi Zamani et al., 2023
 Dysdera yguanirae Arnedo & Ribera, 1997
 Dysdera yozgat Deeleman-Reinhold, 1988
 Dysdera zarudnyi Charitonov, 1956
 Dysdera zonsteini Dimitrov, 2021 — Туркменистан

Примечания

Литература 
 
 Dunin, P.M. 1992: The spider family Dysderidae of the Caucasian fauna (Arachnida Aranei Haplogynae). Arthropoda Selecta 1(3): 35—76. pdf
 Řezáč, M., J. Král & S. Pekár. 2007. The spider genus Dysdera (Araneae, Dysderidae) in central Europe: Revision and natural history. Journal of Arachnology 35: 432—462.

Ссылки 
 
 
 
 

Аранеоморфные пауки
Роды паукообразных